Nebelhorn Trophy 2013 — международный турнир по фигурному катанию сезона 2013/14, организованный Федерацией фигурного катания Германии. Соревнования проходили с 26 по 28 сентября 2013 года на льду «Конькобежнго центра» в Оберстдорфе, Германия.

Это один из первых в сезоне международных турниров для спортсменов старшей возрастной категории. Фигуристы выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Квалификация на Олимпиаду 

Nebelhorn Trophy 2013 являлся квалификационным турниром к Олимпийским играм в Сочи. Здесь были разыграны по 6 путёвок в одиночных разрядах, 4 в парах и 5 в танцах. При этом, квалифицировались только те страны, фигуристы которых не смогли пройти отбор по результатам чемпионата мира 2013 года.

Национальные федерации фигурного катания, спортсмены которых завоевали олимпийские квоты по итогам Nebelhorn Trophy 2013:

 * — Франция, которая по результатам чемпионата мира, получила две путёвки в парном катании на Олимпиаду, уведомила Международный союз конькобежцев, что вторую пару на Игры отправлять не будет. Таким образом, на Nebelhorn Trophy разыгрывалось на одно место больше — его получила Япония.
 ** — Эстония, которая по результатам этого турнира получила олимпийскую квоту в парном катании также уведомила ИСУ, что не будет отправлять пару на Игры. Олимпийская квота перешла к паре из Австрии.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 Entries  at the International Skating Union
 Результаты 
 Официальный сайт турнира,

2013 год в фигурном катании
Nebelhorn Trophy
Фигурное катание в сезоне 2013/2014
Сентябрь 2013 года
2013 год в Германии